Тогунас — деревня в Русско-Полянском районе Омской области России. Входит в состав Хлебодаровского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Хлебодаровское сельское поселение».

География 
Деревня находится в юго-восточной части Омской области, в степной зоне, в пределах Ишимской равнины, вблизи государственной границы с Казахстаном,

Абсолютная высота — 135 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 184 человек мужчин — 98, женщин — 86	(53,3 и 46,7 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 98 % от общей численности населения в 238 чел..

Транспорт 
Стоит на автодороге 52 ОП МЗ Н-418 «Омск — Русская Поляна — Калинино — Хлебодаровка». Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Русско-Полянского района